Jourdan ist der Familienname folgender Personen:
 André Jourdan (1920–1954), französischer Jazz-Schlagzeuger
 Antoine-Jacques-Louis Jourdan (1788–1848), französischer Militärarzt und Schriftsteller
 Berta Jourdan (1892–1981), deutsche Politikerin, Pädagogin, Mitglied im Preußischen Landtag
 Catherine Jourdan (1948–2011), französische Schauspielerin
 Charles Jourdan (1915–1986), kanadischer Sänger und Gesangspädagoge, siehe Charles Jordan (Sänger)
 Claude Jourdan (1803–1873), französischer Naturforscher
 Émile Jourdan (1914–1999), französischer Politiker und Bürgermeister von Nîmes
 Gustav Jourdan (1884–1950), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Jean-Baptiste Jourdan (1762–1833), Maréchal d’Empire
 Jochem Jourdan (* 1937), deutscher Architekt 
 Johannes Jourdan (1923–2020), deutscher evangelischer Theologe und Schriftsteller
 Louis Jourdan (1921–2015), französischer Schauspieler
 Mathieu Jouve Jourdan (1746–1794), französischer Revolutionär
 Pablo Alfonso Jourdán Alvariza (* 1964), uruguayischer Geistlicher, Bischof von Melo
 Philippe Jean-Charles Jourdan (* 1960), apostolischer Nuntius
 Pierre Jourdan (1932–2007), französischer Theater-, Opern- und Filmregisseur
 Pierre-Albert Jourdan (1924–1981), französischer Schriftsteller
 Reinhold Jourdan (* 1986), deutscher Taekwondo-Sportler
 Sophie Jourdan (1875–nach 1944), deutsche Medizinerin
 Thomi Jourdan (* 1974), Schweizer Politiker (EVP)

Siehe auch:
 Jourdain
 Jordan (Begriffsklärung)